Existuje více nositelů příjmení Marjamäki:

 Lauri Marjamäki (* 1977) – finský hokejový trenér
 Masi Marjamäki (* 1985) – finský lední hokejista
 Pekka Marjamäki (1947–2010) – finský lední hokejista